Seddin – frazione del comune tedesco di Groß Pankow (Prignitz)
 Seddin – frazione del comune tedesco di Seddiner See
 Neuseddin (lett. «Seddin nuova») – frazione del comune tedesco di Seddiner See